Kai Müller puede estar referido a:

 Kai Müller, botánico y fitopatólogo alemán.
 Kai Müller, piragüista alemán.